Мунаката (Фукуока)
Повіт Мунаката
Святилище Мунаката